Кюзьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Кюзьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара